Het wereldkampioenschap superbike van Most 2022 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 30 en 31 juli 2022 op het Autodrom Most nabij Most, Tsjechië.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2
Alex Lowes startte de race niet vanwege ziekte. Eugene Laverty startte de race niet vanwege een blessure aan zijn arm. Michal Prášek startte de race niet vanwege een mechanisch probleem.

Supersport

Race 1

Race 2
De race, die gepland stond over een lengte van 19 ronden, werd na 15 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Steven Odendaal. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid. Dominique Aegerter was uitgesloten van deelname voor de race vanwege onsportief gedrag in de eerste race, waarin hij na een ongeluk deed alsof hij een blessure had en hierbij te lang op het circuit bleef liggen.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Most